Mika Vino (Мика Вино, сценическое имя; настоящее имя Моше Семёнович Винокуров; род. , , Центральный округ, Израиль) — российский инди-рок, соул и блюз-исполнитель и автор песен. Участник творческого объединения «Gazgolder». Неоднократно был переводчиком русскоговорящих бойцов на турнирах смешанных единоборств.

Биография и музыкальная карьера 
В 3-летнем возрасте Мика Винокуров вместе с родителями переехал в Москву, с 2004 по 2013 годы жил в Англии, где отучился в Stowe School и London Metropolitan University по специальности музыкальный медиа-менеджмент.

Во время обучения в университете Мика познакомился с мульти-инструменталистом, с которым собрали рок-группу в Лондоне. После возвращения в столицу России, в 2014-м, была создана новая англоязычная рок-группа под названием Naked Lunch, поначалу преимущественно исполнявшая каверы. В том же году Мика начал писать авторские песни, а в 2016-м выпустил первый EP из пяти песен под названием Naked Lunch.

В 2017-м была сформирована новая англоязычная рок-группа Life of Soze, выступавшая на Дне Города Кургана и на шоу-кейсе музыкального обозревателя Коммерсантъ Бориса Барабанова. В 2020-м артист сформировал сольный русскоязычный проект Mika Vino, выпустил первые синглы на русском «Одинокий остров» и «Мелинда Браун» и выступил на рок-фестивале Russian Woodstock. В дебютный год вошел в хит-парад «Чартова Дюжина» «Нашего радио» и был номинирован на ежегодную премию в номинации «Взлом Года».

В 2021 году начал сотрудничество с творческим объединением «Gazgolder». 12 марта состоялась премьера дебютного альбома «Мир другой». Впервые Mika Vino с ним выступил на drive-in фестивале «Deli Mega Day».

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Видео

Примечания 

Авторы-исполнители России